Varie navi della Marina militare messicana sono state intitolate all'ultimo sovrano azteco Cuauhtémoc, tra cui:
  – ex cacciatorpediniere statunitense  della classe Fletcher, entrato in servizio con la marina messicana nell'agosto del 1970 e dismesso nel 1982
  – veliero utilizzato come nave scuola, entrato in servizio nel luglio del 1982